Wyższe Studium Nauczycielskie, WSN
Wyższe Studium Nauczycielskie w Sosnowcu, obecnie Uniwersytet Śląski
Wyższe Studium Nauczycielskie w Cieszynie, obecnie Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego

Kształcenie nauczycieli